Tommi Kivistö (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Choisi en sixième position au cours de la sélection européenne 2008 de la Ligue canadienne de hockey par les Rebels de Red Deer, il part en Amérique du Nord et joue une saison dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2009, il passe professionnel dans la SM-liiga avec le Jokerit Helsinki. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est acquis au septième tour, au  au total par les Hurricanes de la Caroline.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||65 ||1 ||21 ||22 ||49 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||22 ||0 ||2 ||2 ||12 ||3 || 0||0 || 0||0
|-
|2009-2010|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||Suomi U20 || Mestis|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 38|| 0|| 5|| 5|| 22|| 7|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
|2010-2011|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Suomi U20 || Mestis|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 26|| 0|| 4|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 20|| 5|| 7|| 12|| 22|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 48|| 4|| 11|| 15|| 59|| 12|| 1|| 5|| 6|| 18
|-
|2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 17|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ilves Tampere || Liiga|| 56|| 4|| 11|| 15|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Ilves Tampere || Liiga || 58||6 ||21 ||27 || 55||2 ||0 ||0 ||0 || 2
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 60 || 1 || 6 || 7 || 34 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 57 || 2 || 3 || 5 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Jokerit || KHL ||55 ||2 ||4 ||6 ||28 ||11 ||0 ||0 ||0 ||25 
|-
| 2018-2019|| Jokerit || KHL ||59 ||1 ||8 ||9 ||42 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
| 2019-2020|| Jokerit || KHL ||57 ||0 ||3 ||3 ||73 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||39 ||2 ||7 ||9 ||26 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 43|| 4|| 9|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || ZSC Lions || NL || || || || || ||

Au niveau international

| 2008 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 2|| 3|| 8|| -4|| align="left"|Sixième de l'élite
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| 22|| +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0|| align="left"|Septième de l'élite
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"|Cinquième de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| +3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || +4 || align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en juin 1991
Naissance à Vantaa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018